Christopher Pyne (né en 1967), homme politique australien ;
 James Baker Pyne (1800-1870) peintre anglais ;
 Louisa Pyne (1828-1904), soprano anglaise.

Autres 
 Bernard Pyne Grenfell (1869-1926), papyrologue et égyptologue britannique.
 Mr Parker Pyne, recueil de nouvelles d'Agatha Christie.
 Parker Pyne, personnage de fiction créé par Agatha Christie.